Schöni ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Schöni-Affolter (* 1959), Schweizer Politikerin (glp)
 Franz Robert Schöni (1841–1876), Schweizer Lyriker und Lehrer
 Georg Schöni (1504–1536), Schweizer Magistrat
 Heidi Schöni (* 1953), Schweizer Künstlerin, siehe Steffenschöni
 Marco Schöni (* 1994), Schweizer Unihockeyspieler
 Roman Schöni (* 1990), Schweizer Unihockeyspieler
 Svenja Schöni (* 2002), Schweizer Unihockeyspielerin 
 Thomas Schöni († nach 1501), Schweizer Magistrat und Reisläufer

Schöni ist der Name
 eines erloschenen Berner Patriziergeschlechts, siehe Schöni (Patrizierfamilie)